
Die 26.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1975 in Melchnau, Schweiz, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1975
Radsportveranstaltung 1975
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Bern
Melchnau